Kademliya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Triglav (bergskedja), Stara Zagora, 
 Goljam Kademlija, berg, Stara Zagora, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar